Левінья́к-де-Гюїе́нн, Левіньяк-де-Ґюїенн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Бордо, 60 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 272 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 586,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Левіньяк-де-Гюїенн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Левіньяк-де-Гюїенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна